Мустафа Эляджи Сиссе (; родился 14 сентября 2003, Конакри, Гвинея) — гвинейский футболист, нападающий футбольного клуба «Аталанта», выступающий на правах аренды за «Зюйдтироль».

Карьера

Детство и ранняя карьера 
Мустафа Сиссе родился 14 сентября 2003 года в Конакри. В 2019 году, когда ему было 16 лет, у футболиста умер отец. После этого, будучи сиротой, переехал в Италию в поисках лучше жизни, где начал играть за клуб беженцев из Лечче, «Ринашита Рефуджеес» (Rinascita Refugees, ), выступавшего на тот момент в . После повышения клуба в  его заметили скауты «Аталанты». После достижения совершеннолетия Сиссе сыграл за «Ринашита Рефуджеес» 8 матчей, где забил 18 мячей.

«Аталанта» 
23 февраля 2022 года Мустафа Сиссе перешёл в молодёжную команду «Аталанты» в последний день заявочного окна, подписав с клубом трёхлетний контракт. Для его подписания «Аталанта» потратила последний слот, предназначенный для игроков не из Евросоюза. В этот же день Сиссе дебютировал в 1/4 финала  против молодёжной команды «Сампдории». Через 4 дня после перехода в клуб оформил дубль в  в ворота «Милана», 5 марта отыграл весь матч против «Лечче», а затем забил единственный гол в ворота «Наполи». 13 марта впервые появился в заявке «Аталанты» на матч против «Дженоа». 20 марта 2022 года Сиссе дебютировал в Серии А: в матче 30-го тура против «Болоньи» вышел на 65-й минуте, заменив Луиса Мурьеля. На 82-й минуте Сиссе получил пас от Марио Пашалича в штрафной и с левой ноги забил мяч в ближний угол ворот Лукаша Скорпуского. Этот гол стал победным для «Аталанты». От Eurosport Сиссе получил оценку 7; также сайт признал его  матча, охарактеризовав его выступление «сказкой»:

Что за сказка. Родившись в 2003 году, он дебютировал в Серии А на 65-й минуте, а на 82-й забил гол <ценой> в три очка. Судя по тому, как он вошёл в игру, это может быть <гол> первый из многих.

После дебюта за «Аталанту» Сиссе сыграл ещё два матча: против «Наполи», где вышел на замену на 81-й минуте, и в матче против «Венеции», где вышел на 87-й минуте, заменив Луиса Муриеля. За молодёжную команду клуба Сиссе сыграл в 11 матчах, где сделал 13 результативных действий: забил 11 голов и отдал 2 голевые передачи.

Аренды в «Пизу» и «Зюйдтироль» 
5 августа 2022 года Мустафа Сиссе был отдан в аренду в «Пизу». За клуб дебютировал в кубке Италии в матче против «Брешии», где вышел на 65-й минуте, заменив Гаэтано Мазуччи. В серии B дебютировал в матче против «Читтаделлы», где вышел на 67-й минуте, заменив всё того же Мазуччи. Всего за «Пизу» провёл 8 матчей, где сыграл 213 минут и не отметился результативными действиями.

30 января 2023 года Мустафа Сиссе досрочно был отозван из аренды из «Пизы» обратно в «Аталанту». В этот же день был отправлен в аренду в «Зюйдтироль». Свой первый матч за клуб провёл 11 февраля в 24-м туре Серии B против «Комо», выйдя на замену на 83-й минуте вместо Маттео Ровера. Свой первый гол забил 25 февраля на 5-й минуте домашнего матча против «Палермо», закончившегося со счётом 1:1: Сиссе после паса Рафаэля Одогву головой мощно пробил правой ногой под перекладину.

Статистика

Комментарии

Примечания 

Футболисты Гвинеи
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Пиза»
Игроки ФК «Зюйдтироль»